Die 57. Baskenland-Rundfahrt 2017 war ein Etappenrennen in Spanien in der autonomen Region Baskenland. Das Radrennen fand vom 3. bis zum 8. April 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es ist das 14. von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017